Сольфери́но ():

 Сольферино — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, подчиняется административному центру Мантуя.
 Битва при Сольферино — военное сражение 1859 года
 Сольферино — посёлок в Мексике, штат Кинтана-Роо, муниципалитет Ласаро-Карденас.
 Сольферино — станция линии 12 Парижского метрополитена.
 Сольферино (цвет) — оттенок красного цвета, назван в связи с битвой при Сольферино.